

Бараково — село, община Кочериново, Кюстендильська область

Бараково — присілок, Рибнівський район, Рязанська область
 Бараково — село, Шарлицький район, Оренбурзька область